Radling steht für:
 Radlingberg, Hohe Radling 1398 m, Talberg bei Bad Aussee und Kainisch, Steiermark 

Orte:
 Radling (Schorndorf), Ortsteil der Gemeinde Schorndorf, Landkreis Cham, Bayern
 Radling (Gemeinde Taiskirchen), Ortsteil von Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Radling (Gemeinde Bad Aussee), Ortslage von Bad Aussee, am Radlingpass, Bezirk Liezen, Steiermark
 Radling (Gemeinde Mitterdorf), Ortslage von Mitterdorf an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Radling (), Gemeinde im Kreis Szentgotthárd, Ungarn